Kersna ist der Familienname folgender Personen:

 Liina Kersna (* 1980), estnische Journalistin und Politikerin
 Vahur Kersna (* 1962), estnischer Journalist